Nagy Jenő
 Nagy Jenő (1878–1941) színművész
 Nagy Jenő (1882–1960) ornitológus
 Nagy Jenő (1891–1980) gyógyszerész
 Nagy Jenő (1898–1944) katonatiszt, vezérkari ezredes
 Nagy Jenő (1912–1974) író, tanár
 Nagy Jenő (1916–1996) nyelvész, néprajzkutató
 Nagy Jenő (1917–1981) zenetanár, kórusvezető
 Nagy Jenő (1934) röplabdázó, edző
 Nagy Jenő (1939–2023) zenész (Benkó Dixieland Band)
 Nagy Jenő (1940–2022) kőfaragó
 Nagy Jenő katonatiszt, a KFOR zászlóalj parancsnoka (2009. február–augusztus)
 Nagy Jenő (1947) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Nagy Jenő (1952) filozófus, újságíró, szerkesztő